Too Much, Too Soon est le titre original du film Une femme marquée de Art Napoleon (1958).
Too Much Too Soon est un album du groupe The New York Dolls (1974)